Eerste klasse (1956/1957) była 54. edycją najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Belgii. W rozgrywkach brało udział 16 zespołów. Tytułu nie obroniła drużyna RSC Anderlecht. Nowym mistrzem Belgii został zespół Royal Antwerp.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Eerste klasse

Bibliografia 
 
 
 

1956 w piłce nożnej
1957 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Belgii